Brädspel är mångtydigt på svenska och kan avse:

 Brädspel (i vid bemärkelse) – spel på ett hårt underlag med pjäser eller brickor som rör sig på spelplanen
 Brädspel (i inskränkt bemärkelse) – en särskild typ av spel på hårt underlag som spelas med brickor och tärningar på en spelplan med 24 fält, till exempel backgammon, tawla, förkeren och svenskt brädspel
 Brädspel (svenskt) – ett särskilt spel i familjen av spel på en spelplan med 24 fält som spelas med de klassiska svenska reglerna
 Brädspel (spelplan) – spelplanen till ett brädspel i någon av ovanstående tre betydelser
 Brädspel (komplett spel) – spelplanen till ett brädspel inklusive tillbehören